Лусена-дель-Сид (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Алькалатен. Занимает площадь 137 км². Население — 1532 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 33 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Diputación de Castellón — Lucena del Cid
 Lucena del Cid - Costa Mediterránea.com
 Web oficial de Lucena del Cid Lucena del Cid en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 
 Portal de l'Associació Cultural Llucena

Муниципалитеты Кастельона